Le Tournoi de Johannesburg 1995 est un tournoi professionnel de tennis du circuit ATP qui s'est disputé du 3 au  à Johannesburg en Afrique du Sud.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 1995 de l'ATP

Lien externe 
  Site de l'ATP

Johannesburg
ATP 1995
Sport en Afrique du Sud en 1995
Tennis en avril 1995